Paul Belmondo er navnet på flere forskellige personer:

 Paul Belmondo (skulptør) (1898-1982) − fransk skulptør og billedhugger
 Paul Belmondo (racerkører) (født 1963) − fransk racerkører, barnebarn af ovenstående